Tonti ist der Name folgender Personen:

 Aldo Tonti (1910–1988), italienischer Kameramann
 Alphonse de Tonti (* um 1659; † 1727), Siedlungspionier in Detroit
 Andrea Tonti (* 1976), italienischer Radrennfahrer
 Enzo Tonti (1935–2021), italienischer Ingenieur und Mathematiker
 Giulio Tonti (1844–1918), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Henri de Tonti (1649–1704), Siedlungspionier im unteren Mississippi-Tal
 Lorenzo de Tonti (* um 1602; † vermutlich 1684), neapolitanischer Bankier und Erfinder der Tontine
 Michelangelo Tonti (1566–1622), Kardinal der Römisch-katholischen Kirche